
Termin -{ICN}- ima više značenja.

 Botanička nomenklatura, međunarodna nomenklatura algi, gljiva, i biljki
 Cijanogen jodid, hemijsko jedinjenje